Напучис има више значења:

 Напучис (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Напучис (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Напучис (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Напучис (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику